Тома́ Лема́р (; род. 12 ноября 1995, Бэ-Мао, Гваделупа, Франция) — французский футболист гваделупского происхождения, полузащитник клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.

Клубная карьера 
Тома Лемар начинал играть в футбол в малоизвестных клубах Гваделупы из родного города Бэ-Мао. В 15 лет вместе с другими уроженцами этого департамента перебрался на континент, присоединившись к академии «Кана». Преодолев все категории подготовки молодежи, в марте 2013 года подписал профессиональный контракт, получив футболку с 22 номером.

2 августа 2013 года в матче против «Дижона» он дебютировал в Лиге 2. До конца сезона принял участие в 7 встречах, а его клуб поднялся в элитный дивизион. В дебютном сезоне на высшем уровне использовался тренером в качестве игрока подмены. 25 из 31 сыгранного матча Лемар начинал на скамейке запасных, однако даже несмотря на это смог проявить себя, набрав 5 очков по системе «гол+пас». 9 августа 2014 года в поединке против «Эвиана» Лемар дебютировал в Лиге 1. 5 апреля 2015 года в матче против «Нанта» Лемар забил свой первый гол за «Кан».

«Монако» 

Летом того же года Тома перешёл в «Монако». Сумма трансфера составила 4 млн евро. По ходу дебютного сезона на «Луи II» Лемар то закреплялся в основе, то выходил на замены. 22 августа в поединке против «Тулузы» он дебютировал за монегасков, заменив во втором тайме Фареса Балули. В этом же поединке Лемар забил свой первый гол за новую команду. В матчах Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэм Хотспур» Тома забил по голу. По итогам чемпионата хавбек имел в своем активе 5 голов и 3 результативные передачи. Летом 2016 года Лемар попал в сферу интересов «Баварии», «Атлетико» и «Манчестер Сити». Клубы предлагали за игрока 20 миллионов евро, однако наставник «монегасков» Леонарду Жардим сохранил его. В сезоне 2016/17 «Монако» прогремел на всю Европу, став полуфиналистом Лиги чемпионов, а также победителем внутреннего чемпионата. Главной ударной силой «монегасков» были юные французы, некоторым из которых едва исполнилось 18 лет. Лемар регулярно появлялся на поле и завершил сезон с 14 голами и 16 голевыми передачи во всех турнирах. Лучше всего француз проявил себя в плей-офф Лиги чемпионов, раздав четыре голевые передачи в четырёх матчах. После окончания сезона «Монако» начал массово продавать своих лидеров, пополняя бюджет сотнями миллионов евро. На Лемара претендовали «Арсенал», «Барселона», ПСЖ, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». В конце июля вице-президент «Монако» Вадим Васильев исключил уход хавбека. Своё слово функционер сдержал, отклонив в последние дни трансферного окна щедрые предложения «Арсенала» и «Ливерпуля». По данным некоторых источников, лондонский коллектив был готов выложить за игрока сборной Франции 100 миллионов евро. Сезон после чемпионства складывался для Лемара не столь удачно. Первым результативным действием игрок отметился лишь в третьем туре, а первый гол забил 28 октября в матче против «Бордо» (2:0).

«Атлетико Мадрид» 
30 июля 2018 года Лемар перешёл в испанский «Атлетико Мадрид». Сумма трансфера составила 65 млн евро. Контракт Лемара с «матрасниками» рассчитан на 5 лет. 15 августа в поединке за Суперкубок УЕФА против мадридского «Реала» Тома выиграл свой первый трофей с новым клубом и дебютировал за команду. 20 августа в матче против «Валенсии» он дебютировал в Ла Лиге. 22 сентября в поединке против «Хетафе» Тома сделал «дубль», забив свои первые голы за «Атлетико Мадрид».

Карьера в сборной 
В 2012 года в составе юношеской сборной Франции Лемар принял участие в юношеском чемпионате Европы в Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Исландии, Грузии и Германии. В поединке против грузин Тома забил гол.

15 ноября в товарищеском матче против сборной Кот-д’Ивуара Лемар дебютировал за сборную Франции, заменив получившего травму Адриана Рабьо. 31 августа 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Нидерландов Тома сделал «дубль», забив свои первые голы за национальную команду.

В 2018 году Лемар выиграл чемпионат мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Дании

Голы за сборную Франции

Достижения

Командные 
«Монако»
 Чемпион Франции: 2016/17

«Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018

Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018

Личные 
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»